Seue ist der Familienname von:
 Christian Martini de Seue (1841–1895), norwegischer Landvermesser und Pionier der Gletscherforschung

Sonstiges:
 Seue Peaks, Gebirge im Grahamland, Antarktika